Mozzoni ist der Nachname von

 Anna Maria Mozzoni (1837–1920), italienische Frauenrechtlerin, Schriftstellerin, Journalistin und Übersetzerin und Vorkämpferin für das Frauenwahlrecht
 Umberto Mozzoni (1904–1983), Diplomat des Heiligen Stuhls und später Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche